Cordshagen ist der Name folgender Orte:

 Cordshagen (Blankenhagen), Ortsteil der Gemeinde Blankenhagen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Cordshagen (Roduchelstorf), Ortsteil der Gemeinde Roduchelstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Cordshagen (Welle), Ortsteil der Gemeinde Welle im Landkreis Harburg in Niedersachsen

und ein deutscher Nachname:
 Hugo Cordshagen, deutscher Archivar